St. Johannes der Täufer und St. Johannes der Evangelist steht für:

 St. Johannes der Täufer und St. Johannes der Evangelist (Frankenwinheim)
 St. Johannes der Täufer und St. Johannes der Evangelist (Schmachtenberg)

Siehe auch:
:Kategorie:Johannes-der-Evangelist-und-Johannes-der-Täufer-Kirche